XRV bzw. X-RV steht für:
 infektiöse exogene Retroviren
 X-RV, fiktiver Rettungsgleiter, siehe Verschollen_im_Weltraum #Handlung

Abkürzung